Landtagswahlkreis 59 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Waldshut (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Calw (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Unterweser (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Lüchow (2003)
 Landtagswahlkreis Celle (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Harburg-Buchholz (1959 bis 1978)
 Landtagswahlkreis Harburg-Wilhelmsburg (1947 bis 1955)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Wesel III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Wesel IV (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Viersen II (2000)
 Landtagswahlkreis Krefeld II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Wuppertal IV (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann-West (1947 bis 1962)

in Sachsen:
 Wahlkreis Görlitz 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Löbau-Zittau 1 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Sächsische Oberlausitz 1 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Chemnitz I (1990)